Tylko dla dorosłych − album studyjny rapera O.S.T.R.-a wydany w 2010 roku.
 Tylko dla dorosłych − komiks autorstwa Janusza Christy.